Aleksandăr Malinov – politico bulgaro
 Atanas Malinov –  allenatore di pallavolo bulgaro
 Kristijan Malinov – calciatore bulgaro
 Ofelia Malinov – pallavolista italiana

Pagine correlate 
Malinová